Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1995 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1994—1995 років, у якому зустрілися нідерландський «Аякс» та італійський «Мілан». Матч відбувся 24 травня 1995 року у столиці Австрії місті Відень на стадіоні імені Ернста Гаппеля. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Аякс».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група D 2 місце

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Хайдук
|3–0
|0–0 (Г)
|3–0 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Чвертьфінали
|align=left| Бенфіка
|2–0
|2–0 (В)
|0–0 (Г)
|-
|align=left| Баварія
|5–2
|0–0 (Г)
|5–2 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Парі Сен-Жермен
|3–0
|1–0 (Г)
|2–0 (В)
|}

Деталі матчу

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 1994/1995 
 Фінал ЛЧ! Аякс - Мілан (1995) - повний матч

1995
Ліга чемпіонів УЄФА 1994—1995
1995
Травень 1995